Lista gatunków z rodzaju macierzanka (Thymus L.) – lista gatunków rodzaju roślin należącego do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl). Według The Plant List w obrębie tego rodzaju znajduje się co najmniej 315 gatunków o nazwach zweryfikowanych i zaakceptowanych, podczas gdy aż 142 taksony mają status gatunków niepewnych (niezweryfikowanych).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009) Należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae)  Lindl., która jest jednym z kladów w obrębie rzędu jasnotowców (Lamiales) Bromhead z grupy astrowych spośród roślin okrytonasiennych.

 Pozycja w systemie Reveala (1993-1999) Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Lamianae Takht., rząd jasnotowce (Lamiales Bromhead), podrząd Lamiineae Bessey in C.K. Adams, rodzina jasnotowate (Lamiaceae Lindl.), plemię  Thymeae Bartl., podplemię Thyminae Coss. & Germ., rodzaj macierzanka (Thymus L.).

 Lista gatunków
 

 Mieszańce międzygatunkowe

Uwagi

Przypisy 

Jasnotowate
macierzanka